Järve kan verwijzen naar:
 Järve (Kohtla-Järve), een stadsdeel van de stad Kohtla-Järve
 Järve (Lääneranna), een gehucht in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Järve (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Järve (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn
 Järve (Toila), een plaats in de Estlandse gemeente Toila
 Station Järve, een station in de Tallinnse wijk Järve

Zie ook 
 Kohtla-Järve, een Estlandse gemeente
 Järva, een Estlandse gemeente